Burlap & Satin — двадцать пятый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 18 июня 1983 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Над альбомом работали

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Records